Osoby o tym nazwisku:
 Alojzy Nowara – polski nauczyciel, radny miejski i działacz społeczny
 Henryk Nowara – polski bokser i trener, olimpijczyk
 Józef Nowara – polski szablista i trener, olimpijczyk
 Lesław Nowara – polski poeta, aforysta i prawnik
 Marian Nowara – polski piłkarz